Donoztiri  (en francès i oficialment Saint-Esteben), és un municipi de la Nafarroa Beherea (Baixa Navarra), un dels set territoris que formen Euskal Herria, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes d'Izturitze al nord, Donamartiri al nord-est, Aiherra al nord-oest, Heleta a l'oest, Armendaritze al sud-est i Iholdi al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra